

Persone 
 Jack Russell (1905-1990) – giocatore di baseball statunitense
 Jack Russell (nato nel 1963) – giocatore di cricket e artista
 John "Jack" Russell (1795-1883) – presbitero, cacciatore e allevatore canino inglese 
 Jack Russell (1887-1961) – giocatore di cricket
 Jack Russell (1904-1995) – calciatore inglese
 Jack Russell (nato nel 1960) – cantante statunitense dei Great White
 Jack Russell, 25º Barone di Clifford (1884-1909) – nobile inglese

Altro 
 Jack Russell (Licantropus) – personaggio dei fumetti dell'Universo Marvel
 Jack Russell Memorial Stadium – stadio di Clearwater (Florida)
 Jack Russell Terrier – razza canina